Lucio Valerio Potito è il nome di alcuni personaggi della storia romana. Tra gli altri si ricordano:

Lucio Valerio Potito, console nel 483 a.C. e nel 470 a.C.
Lucio Valerio Potito, console nel 449 a.C.
Lucio Valerio Potito, tribuno consolare nel 414 a.C., 406 a.C., 403 a.C., 401 a.C. e 398 a.C. 
Lucio Valerio Potito, console nel 393 a.C., 392 a.C. e magister equitum nel 390 a.C.